Ардрахан:

 Ардрахан — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Ардрахан — железнодорожная станция в графстве Голуэй, Республика Ирландия.